Schmasow ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schmasow (1862–1924), deutscher Theaterschauspieler und Dramatiker 
 Edmund Schmasow (1864–1915), deutscher Theaterschauspieler